Carlos Álvarez – argentyński kolarz torowy i szosowy.
 Carlos Álvarez (zapaśnik) – kolumbijski zapaśnik walczący w stylu wolnym.
 Carlos Álvarez (hiszpański zapaśnik) – hiszpański zapaśnik walczący w stylu wolnym.
 Carlos Álvarez (polityk) – argentyński polityk.
 Carlos Álvarez (kolumbijski lekkoatleta) – kolumbijski sprinter.
 Carlos Álvarez (kubański lekkoatleta) – kubański sprinter.
 Carlos Álvarez (piosenkarz) – hiszpański śpiewak operowy.
 Carlos Álvarez-Nóvoa – hiszpański aktor, reżyser teatralny, pisarz i nauczyciel szkół wyższych.
 Carlos Alberto Álvarez – argentyński rowerzysta.
 Carlos Miguel Álvarez – argentyński rowerzysta.
 Carlos Alvarez (piłkarz) – amerykański piłkarz.